Furious bezeichnet

als HMS Furious mehrere Schiffe der Royal Navy
darunter die HMS Furious (1916)